Hanky Panky může být:

 „Hanky Panky“ (píseň, Madonna) – píseň americké zpěvačky Madonny z roku 1990
 „Hanky Panky“ (píseň, Tommy James and the Shondells) – píseň americké skupiny Tommy James and the Shondells z roku 1963
 Hanky Panky (album) – album skupiny The The z roku 1994
 Hanky Panky (film) – film z roku 1982
 „Hanky Panky Nohow“ – píseň Johna Calea z jeho alba Paris 1919 z roku 1973